Совет США по географическим названиям (The United States Board on Geographic Names, сокращение BGN)
 Болгарский лев (код валюты - BGN)